Кокошкино — топоним:

Москва 
 Кокошкино — поселение в г. Москве, в которое входят одноименный посёлок, платформа и другие населенные пункты.
 Кокошкино — посёлок городского типа (дачный посёлок) в г. Москве.
 Кокошкино — железнодорожная платформа в г. Москве.

Костромская область 
 Кокошкино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.

Тверская область 
 Кокошкино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Кокошкино — деревня в Ржевском районе Тверской области.

См. также